Do soutěže ženské čtyřhry na tenisovém turnaji Internazionali BNL d'Italia 2013 nastoupilo dvacet osm dvojic. Obhájcem titulu byl první pár deblového žebříčku WTA složený z italských světových jedniček Sary Erraniové a Roberty Vinciové.

Titul ve čtyřhře získala nenasazená tchajwansko-čínská dvojice Sie Su-wej a Pcheng Šuaj, která ve finále přehrála nejvýše nasazený pár Sara Erraniová a Roberta Vinciová po rovnocenném zisku prvních dvou sad 4–6 a 6–3, až dvoubodovým rozdílem v  supertiebreaku [10–8].

Nasazení párů 
Čtyři nejvýše nasazené páry měly volný los do druhého kola.
  Sara Erraniová /  Roberta Vinciová (finále)
  Naděžda Petrovová /  Katarina Srebotniková (semifinále)
  Jekatěrina Makarovová /  Jelena Vesninová (odstoupily)
  Liezel Huberová /  María José Martínezová Sánchezová (2. kolo)
  Raquel Kopsová-Jonesová /  Abigail Spearsová (1. kolo)
  Bethanie Matteková-Sandsová /  Sania Mirzaová (čtvrtfinále)
  Anna-Lena Grönefeldová /  Květa Peschkeová (2. kolo)
  Čang Šuaj /  Čeng Ťie (1. kolo)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina 
{{Pavouk 16-3-volný los
| RD1=První kolo
| RD2=Druhé kolo
| RD3=Čtvrtfinále
| RD4=Semifinále

| RD1-seed03= 
| RD1-team03= N. Grandin   V. Uhlířová
| RD1-score03-1=1
| RD1-score03-2=2
| RD1-score03-3=
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= K. Mladenovic   G. Voskobojeva
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3=

| RD1-seed05= 
| RD1-team05=
| RD1-score05-1=3
| RD1-score05-2=1
| RD1-score05-3=
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= F. Schiavone   S. Stosur
| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3=

| RD1-seed07= 
| RD1-team07= Š. Aojama   L. Dekmeijere
| RD1-score07-1=1
| RD1-score07-2=3
| RD1-score07-3=
| RD1-seed08=6
| RD1-team08= B. Mattek-Sands   S. Mirza
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3=

| RD1-seed11= 
| RD1-team11= A. Hlaváčková   P. Martić
| RD1-score11-1=6
| RD1-score11-2=6
| RD1-score11-3=
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= E. Birnerová   I. Burjačok
| RD1-score12-1=0
| RD1-score12-2=1
| RD1-score12-3=

| RD1-seed13= 
| RD1-team13= O. Govorcova   M. Moulton-Levy
| RD1-score13-1=3
| RD1-score13-2=6
| RD1-score13-3=[13]
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= Ch-ť Čhan   D. Jurak
| RD1-score14-1=6
| RD1-score14-2=3
| RD1-score14-3=[11]

| RD1-seed15= 
| RD1-team15= A. Kudrjavceva   A. Rodionova
| RD1-score15-1=7
| RD1-score15-2=7
| RD1-score15-3=
| RD1-seed16=5
| RD1-team16= R. Kops-Jones   A. Spears
| RD1-score16-1=5
| RD1-score16-2=5
| RD1-score16-3=

| RD2-seed01=1
| RD2-team01= S. Errani   R. Vinci
| RD2-score01-1=7
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3=
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= K. Mladenovic   G. Voskoboeva
| RD2-score02-1=5
| RD2-score02-2=4
| RD2-score02-3=

| RD2-seed03= 
| RD2-team03= F. Schiavone   S. Stosur
| RD2-score03-1=4
| RD2-score03-2=3
| RD2-score03-3=
| RD2-seed04=6
| RD2-team04={{nowrap| B. Mattek-Sands   S. Mirza}}
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3=

| RD2-seed05=Alt
| RD2-team05= C. Castaño   M. Duque Mariño
| RD2-score05-1=3
| RD2-score05-2=64
| RD2-score05-3=
| RD2-seed06= 
| RD2-team06= A. Hlaváčková   P. Martić
| RD2-score06-1=6
| RD2-score06-2=77
| RD2-score06-3=

| RD2-seed07= 
| RD2-team07= O. Govorcova   M. Moulton-Levy
| RD2-score07-1=6
| RD2-score07-2=4
| RD2-score07-3=[7]
| RD2-seed08= 
| RD2-team08= A. Kudrjavceva   A. Rodionova
| RD2-score08-1=2
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3=[10]

| RD3-seed01=1
| RD3-team01= S. Errani   R. Vinci
| RD3-score01-1=6
| RD3-score01-2=6
| RD3-score01-3=
| RD3-seed02=6
| RD3-team02=
| RD3-score02-1=4
| RD3-score02-2=3
| RD3-score02-3=

| RD3-seed03= 
| RD3-team03= A. Hlaváčková   P. Martić
| RD3-score03-1=3
| RD3-score03-2=1
| RD3-score03-3=
| RD3-seed04= 
| RD3-team04= A. Kudrjavceva   A. Rodionova
| RD3-score04-1=6
| RD3-score04-2=6
| RD3-score04-3=

| RD4-seed01=1
| RD4-team01= S. Errani   R. Vinci
| RD4-score01-1=6
| RD4-score01-2=6
| RD4-score01-3=
| RD4-seed02= 
| RD4-team02=
| RD4-score02-1=2
| RD4-score02-2=1
| RD4-score02-3=
}}

 Dolní polovina 

| RD1-score11-1=6
| RD1-score11-2=6
| RD1-score11-3=
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= J. Görges   M. Minella
| RD1-score12-1=4
| RD1-score12-2=1
| RD1-score12-3=

| RD1-seed13= 
| RD1-team13= K. Marosi   A. Tatišvili
| RD1-score13-1=5
| RD1-score13-2=6
| RD1-score13-3=[10]
| RD1-seed14=WC
| RD1-team14= N. Burnett   C. McHale
| RD1-score14-1=7
| RD1-score14-2=4
| RD1-score14-3=[6]

| RD2-seed01= 
| RD2-team01= D. Cibulková   M. Niculescu
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3=
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= L. Raymond   L. Robson
| RD2-score02-1=4
| RD2-score02-2=4
| RD2-score02-3=

| RD2-seed03= 
| RD2-team03= S-w Sie   Š. Pcheng
| RD2-score03-1=78
| RD2-score03-2=6
| RD2-score03-3=
| RD2-seed04=4
| RD2-team04= L. Huber  
| RD2-score04-1=66
| RD2-score04-2=1
| RD2-score04-3=

| RD2-seed05=7
| RD2-team05= A-L Grönefeld   K. Peschke
| RD2-score05-1=6
| RD2-score05-2=3
| RD2-score05-3=[10]
| RD2-seed06=WC
| RD2-team06=

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Pavouk ženské čtyřhry

Internazionali BNL d'Italia 2013